James Chambers, zanger, beter bekend onder de artiestennaam Jimmy Cliff
 James Chambers (voetballer), Engels voetballer